Regierung Di Rupo steht für folgende Regierungen:

 Regierung Di Rupo, belgische Föderalregierung (2011–2014)
 Regierung Di Rupo I (Wallonien), wallonische Regierung (1999–2000)
 Regierung Di Rupo II, wallonische Regierung (2005–2007)
 Regierung Di Rupo III, wallonische Regierung (seit 2019)